Die Communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie wurde am 5. Oktober 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Stenay.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays de Stenay und
 Communauté de communes du Val Dunois.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Stenay et Val Dunois
Gegründet 2016